Usami Sadamitsu, samouraï japonais ;
 Rika Usami, karatéka japonaise ;
 Takashi Usami, footballeur japonais.